Туркович () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Туркович, Милан (хорв. Milan Turković; род. 14 сентября 1939, Загреб, Югославия) — австрийский фаготист хорватского происхождения.
 Туркович, Ника (хорв. Nika Turković; род. 7 июня 1995 года в Загребе) — хорватская певица и автор песен.